Jackpot
 Eurojackpot
Földrajz
 Jackpot (Nevada)
Művészet
 Jackpot (Jackpot), 1960-as angol film, rendezte Montgomery Tully
 Jackpot (Fever Pitch), 1985-ös amerikai film, rendezte Richard Brooks
 Jackpot (Arme Riddere), 2011-es norvég vígjáték, rendezte Magnus Martens
 Jackpot (Chingy-album)
 Jackpot (Marvel Comics)
egyéb
 Jackpot ruhamárka
 Adrian Lewis kétszeres világbajnok angol dartsjátékos beceneve: Jackpot

Jegyzetek